Die Dynamic Billard BHR Treviso Open 2018 waren das 153. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 1. bis 3. März 2018 im BHR Treviso Hotel in Treviso (Italien) statt und bildeten den Auftakt des Euro-Tour-Jahres 2018.

Der Albaner Eklent Kaçi besiegte im Finale den Österreicher Albin Ouschan mit 9:5 und gewann damit zum ersten Mal ein Euro-Tour-Turnier. Nach dem inzwischen für Griechenland antretenden Nick Malai (North Cyprus Open 2012) ist er der zweite albanische Turniersieger der Serie. Den dritten Platz belegten Francisco Díaz-Pizarro und Imran Majid. Titelverteidiger war der Pole Wiktor Zieliński, der in der Runde der letzten 32 gegen Sergei Luzker ausschied.

Wegen des gleichzeitig ausgetragenen World Pool Masters fehlten einige Topspieler, darunter der deutsche Gesamtsieger von 2017, Ralf Souquet.

Modus 
Die 153 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizieren sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 
 Treviso Open 2018 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Treviso